The Getty Address è un album in studio del gruppo musicale statunitense Dirty Projectors, pubblicato nel 2005.

Tracce

Collegamenti esterni